Kudella ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Peter Kudella (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Detlev Kudella (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Gereon Kudella (* 20. Jhd.), deutscher Journalist
 Peter Kudella (1941–2010), deutscher Verwaltungsangestellter, Berufssoldat und Politiker 
 Stefan Kudella (* 31. Dezember 1981), deutscher Radsportler und Lehrer